Анатолий Иванович Широков (род. 29 декабря 1967 года) — российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области в Совете Федерации ФС РФ (2014—2023), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Из-за нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Анатолий Широков родился 29 декабря 1967 года в городе Новосибирск.

В 1990 году окончил Томский государственный университет по специальности «преподаватель истории и обществоведения». В 2003 году окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина по специальности «юрист».

А. И. Широков начал свою трудовую деятельность в 1990 году с должности преподавателем истории на подготовительном отделении Томского государственного университета.

В 1992—2000 годах работал в Международном педагогическом университете (г. Магадан) (с 1998 г. — Северный международный университет) на кафедре всеобщей истории и истории России последовательно в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя заведующего кафедрой.

Принял активное участие в работе по открытию и лицензированию специальности «Юриспруденция». В 2000—2004 годах — заведующий кафедрой правоведения СМУ.

С 2004 по 2007 года занимал должность заместителя директора по учебной работе Магаданского филиала Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина.

В декабре 2006 года коллектив Северного международного университета (с апреля 2007 г. Северо-Восточный государственный университет) подавляющим большинством голосов избрал его ректором. 31 января 2007 года Рособразование подтвердило решение конференции коллектива и утвердило А. И. Широкова в должности. В 2011 г. вновь был избран ректором Северо-Восточного государственного университета. Занимал пост до октября 2014 года.

С 2009 по 2010 года являлся депутатом Магаданской областной Думы IV созыва по одномандатному округу № 2.

С 2010 по 2014 года — первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, председатель постоянной комиссии по региональным вопросам и местному самоуправлению (на непрофессиональной основе).

Являлся членом, секретарём политического совета Магаданского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

10 октября 2014 года решением губернатора Магаданской области В. П. Печёного делегирован в Совет Федерации. В 2018 году вновь избранным губернатором Магаданской области С. К. Носовым делегирован в Совет Федерации на новый срок.

Входит в состав Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Избран председателем Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.

Полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири (с 2018 г.).

Научная деятельность 
Автор и научный редактор около 100 научных и учебно-методических работ, в том числе изданных за пределами России. Научные интересы сосредоточены на изучении истории Крайнего Северо-Востока России и Севера СССР в 1930—1950-х гг..

В 1997 г. в Томском государственном университете успешно защитил диссертацию «История формирования и деятельности „Дальстроя“ в 1931—1941 гг.» на соискание учёной степени кандидата исторических наук. В 2000 г. присвоено ученое звание «доцент».

В 2009 году в том же университете защитил диссертацию по теме «Социально-экономическое развитие Северо-Востока России в 1930—1950-х годах: формы, методы, результаты» на соискание учёной степени доктора исторических наук. В 2011 г. присвоено ученое звание «профессор».

Международные санкции 
Из-за нарушения территориальной целостности и независимости Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта 2022 года был включен в санкционный список всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского с 7 сентября 2022 года находится под санкциями Украины. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки.

Награды 
 Благодарность губернатора Магаданской области (2001).
 Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2009).
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2009).
 Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2010).
 Почётное звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2012).
 Благодарность Председателя Правительства Российской Федерации (2016).
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2017).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018).

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Публикации 
 Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. — Магадан: Кордис, 2000. — 151 с. — ISBN 5-89678-018-4.
 Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920—1950-х гг.: Опыт и уроки истории — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009.
 Формы и методы колонизации Северо-Востока СССР в 1930—1950-е гг.: Дальстрой // Вестник ТГУ, 2009, № 322, С. 110—114.
 Дальстрой в социально-экономическом развитии Северо-Востока СССР (1930—1950 гг.) — Политическая энциклопедия, 2014. — 654 с. — (История сталинизма) — ISBN 978-5-8243-1891-4

Примечания

Ссылки 
 
 

Депутаты Магаданской областной думы
Выпускники Томского государственного университета
Выпускники ЛГУ имени Пушкина
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании